Петруша — фамилия. Известные носители:

 Петруша, Вячеслав Станиславович (род. 1958) — лётчик-испытатель, заместитель начальника Государственного лётно-испытательного центра (ГЛИЦ) имени В. П. Чкалова, полковник, Герой Российской Федерации.
 Петруша, Дмитрий Викторович (род. 1983) — белорусский чиновник.
 Петруша, Николай Андреевич (1856—конец 1920 / начало 1921) — генерал-майор Российской императорской армии.